La cuarta categoría es la que ocupa ese rango en la organización del fútbol argentino. Está dividida en dos ramas:

 Para los clubes directamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino. En función de la época puede tratarse de:
Cuarta Division: Desde 1901 al 1910 hubo concursos de las llamadas División Juniors y Cuarta División, disputadas por juveniles, pero los mismos tuvieron un carácter irregular. Debido a los pocos clubes de la época, sólo las primeras 3 divisiones eran disputadas por equipos mayores y sus certámenes eran denominados Primera División, Segunda División, etc., manteniéndose esa costumbre hasta 1950. Sin embargo, los certámenes de equipos juveniles en su totalidad no se pueden considerar, en sentido estricto, como campeonatos de cuarta categoría.
Tercera División: Desde 1911 hasta 1926, con límite de edad para los jugadores.
Segunda División: Desde 1927, hasta 1932, en este período tomaron parte también primeros equipos de algunas instituciones, junto con alternativos de otras que participaban en escalones superiores. En 1932, el certamen volvió a ser de segunda categoría y fue disputada por los participantes de la eliminada Primera División Sección B, y el fútbol juvenil volvió a ser exclusivo de la Cuarta División e inferiores, pasando a ser organizado a través de un esquema diferente, con el concepto de divisiones inferiores.
Primera División D: Luego de 18 años sin un torneo de cuarta categoría, en 1950 fue creada la Tercera de Ascenso, renombrada en 1962 como Primera de Aficionados, la que adoptó el nombre de Primera División D en 1974. En la temporada 1986-1987, con la creación del Nacional B, pasó a ser la quinta categoría.
Primera C: A partir del campeonato 1986-1987, en adelante.
 Para los clubes del interior del país que están indirectamente afiliados a la AFA, los cuales están organizados a través del Consejo Federal:
 Torneo Argentino B: Desde su creación en la temporada 1995-1996 hasta la de 2013-14. 
 Torneo Federal B: Desde su creación en la temporada 2014 hasta 2017.
 Torneo Regional Federal Amateur: Desde su creación en la temporada 2019.

Desde la organización definitiva, la expresión «Cuarta División» también se utiliza para referirse a la máxima división del campeonato de divisiones inferiores.

Equipos directamente afiliados a AFA

En el amateurismo
 En el primer tramo, que fue de 1900 a 1910, los concursos tuvieron carácter irregular y no se pueden considerar, en sentido estricto, como una categoría organizada. Dentro de él, hasta 1906 se llamó División Juniors y, a partir de 1907, Cuarta División.

Actualmente, AFA lista oficialmente tres torneos de 1905 a 1910, llamándolos División Juvenil. No obstante, existen listados que refieren el inicio anteriormente y citan un número mayor de disputas, como así también surge de los registros anteriores de la propia Asociación.

 A partir de 1911 se plasmó un nuevo orden en los torneos, que duró hasta 1926: Primera División ( nivel), División Intermedia (2.º nivel), Segunda División ( nivel), Tercera División (4.º nivel), Cuarta División (5.º nivel) y Quinta División (6.º nivel).

 En 1927, con la reunificación de las entidades rectoras, se reestructuraron los torneos, que pasaron a ser: Primera División-Sección A ( nivel), Primera División-Sección B (2.º nivel), División Intermedia ( nivel), Segunda División (4.º nivel), Tercera División (5.º nivel), Cuarta División (6.º nivel) y Quinta División (7.º nivel). En este período la división articuló con la División Intermedia a través de los clubes que presentaban sus primeros equipos en este concurso. De todas maneras, los torneos fueron todos ganados por las formaciones juveniles de instituciones que participaban en los niveles superiores.

En el profesionalismo 
 En 1950, ante la demanda de un número incrementado de clubes afiliados, se agregó a las tres categorías ya existentes un torneo de cuarto nivel que articuló orgánicamente con el superior, mediante un régimen de ascensos y descensos. Oficialmente Tercera División, se la llamó Tercera de Ascenso, para distinguirla de la división del mismo nombre en que se desempeñaba el tercer equipo juvenil de cada club.

 En 1962 se produjo una reforma que redenominó a la categoría como División Superior de Fútbol Aficionado, llamada extraoficialmente Primera de Aficionados.

 En 1974 la cuarta categoría pasó a llamarse Primera División D.

 En 1986 se creó el Nacional B, que se ubica en el lugar de la segunda categoría del fútbol argentino, con lo que la Primera C pasó a ser la cuarta, desplazando a la Primera D al quinto nivel.

Movilidad interdivisional

En el amateurismo

En el profesionalismo

Equipos indirectamente afiliados a AFA

Ediciones 
A partir de 1995 se incorporaron orgánicamente los clubes indirectamente afiliados a la AFA.

 Fuente: RSSSF

Notas

Referencias

Véase también 
 Campeonatos oficiales de fútbol de la Argentina
 Primera División de Argentina
 Segunda categoría del fútbol argentino
 Tercera categoría del fútbol argentino
 Quinta categoría del fútbol argentino
 Anexo:Movilidad interdivisional en el fútbol argentino

Enlaces externos 
 Biblioteca virtual de AFA, libros de Memoria y Balance
 Página de archivo del 19/3/2015 del Sitio oficial AFA Campeones de Cuarta división

Campeonatos de fútbol entre clubes de Argentina